Az alábbi családfa a Csing-dinasztia (1644 – 1912) uralkodóit tartalmazza.

Kis számok jelentése a személyeknél:
 Ha 2 van: 1. születés – 2. halál
 Ha 3 van: 1. születés – 2. trónralépés – 3. halál
 Ha 4 van: 1. születés – 2. trónralépés – 3. trónfosztás/lemondás – 4. halál

Jegyzetek

Források 
 baike.baidu.com

Kapcsolódó szócikkek 
 Kínai uralkodók listája

 
Csing-dinasztia
Csing-dinasztia